Bakoko peut désigner :
 les Bakoko, un peuple du Cameroun ;
 le bakoko, leur langue.

Voir aussi